Ива́н Бори́сов:

 Борисов, Иван Алексеевич (Иннокентий; 1800—1857) — архиепископ Херсонский и Таврический, проповедник, академик.
 Борисов, Иван Антонович (1719—1786) — русский вице-адмирал.
 Борисов, Иван Григорьевич (1921—1954) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Борисов, Иван Дмитриевич (1913—1939) — Герой Советского Союза.
 
 Борисов, Иван Тимофеевич (1903—1980) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Борисов, Иван Фёдорович (1924—1994) — советский офицер, мастер танкового боя, Герой Советского Союза.
 Борисов, Иван (род. 1979) — киргизский горнолыжник.